Francisco Palmeiro (né en 1932), footballeur portugais ;
 José Palmeiro (1903-1984), peintre espagnol ;
 Rafael Palmeiro (né en 1964), joueur cubain de baseball.